Pondsville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pondsville (Kentucky)
 Pondsville (Maryland)
 Pondsville (Massachusetts)
Siehe auch:
 Pondville